Paulus (Paul) Römer (Amsterdam, 13 december 1962) is een Nederlandse televisieproducent. Hij was daarnaast lid van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub AFC Ajax. 

Römer volgde de opleiding tot fysiotherapeut en begon daarna zijn loopbaan in de televisie-industrie bij de TROS. Tussen 1988 en 1996 werkte hij daar onder meer als programma-ontwikkelaar en als producer van het programma "Jongbloed en Joosten". In 1993 werd hij benoemd tot Hoofd Entertainment bij deze omroep.

In 1996 trad hij in dienst van John de Mol Produkties. Hij deed tal van amusementsprogramma's, zoals De Staatsloterijshow, Domino D-Day en tv-programma's met Linda de Mol. Römer is medebedenker en eerste producent van de nationale en internationale versies van  Big Brother en De Grote Donor Show. Voor deze twee laatste programma's fungeert hij ook als producent voor de Nederlandse versies. Voor de internationale versie van Big Brother was hij de eerste producent van de Amerikaanse uitvoering, in Los Angeles.

Sinds de oprichting van Endemol Nederland was Römer in Aalsmeer werkzaam als Producent Entertainment. Met ingang van 2002 werd hij benoemd tot Algemeen Directeur van Endemol Nederland. Hij was verantwoordelijk voor creatie/ontwikkeling, verkoop en productie. Deze functie bekleedde hij tot 2009; toen toetrad hij tot de Raad van Bestuur van Endemol Holding, waarin hij verantwoordelijk was voor de wereldwijde creatieve strategie binnen het concern.

Van 12 april 2011 tot februari 2019 was hij de directeur van de NTR. Hij volgde Joop Daalmeijer op die op 1 september 2011 met pensioen ging. Sinds juni 2019 is hij bij Talpa Network Managing Director Radio en Televisie.

Römer is verantwoordelijk voor het stopzetten van Sesamstraat. Ook hield hij in eerste instantie de uitzending van Bassie & Adriaan: Liedjes uit Grootmoeders Tijd tegen. In 2021 sommeerde hij, in zijn rol als Talpa-directeur, Dennis Schouten om te stoppen met het programma RoddelPraat. Als hij dat niet zou doen, dan zou de samenwerking met Talpa stoppen. Schouten stond echter niet onder contract bij Talpa en verzorgde slechts een klein radio-item bij dit bedrijf. Tevens gelastte hij in 2021 een boycot van het Algemeen Dagblad bij Talpa. Naar aanleiding van BOOS: This is The Voice heeft Römer gezegd dat er binnen Talpa geen angstcultuur heerst.

Persoonlijk 
Hij is een zoon van de acteur Piet Römer (1928-2012), broer van producent en auteur Bart Römer (1957) en van de acteurs Han (1948) en Peter Römer (1952).

Stamboom van de artiestenfamilie Römer

Externe links 
 Interview met Römer in De Groene, 06-01-2001
 Interview met Römer in NRC 02-12-1999
 Interview met Römer in Intermediair 2002

Nederlands televisieproducent
Nederlands sportbestuurder
Fysiotherapeut